Německojazyčný název Zwickau mají tato sídla:

 Cvikov (Německo) – okresní město v německém Sasku
 Cvikov (okres Česká Lípa) – město v Libereckém kraji
 Zvíkov (okres Český Krumlov) – obec v Jihočeském kraji

 další významy
 zemský okres Cvikov – saský okres se sídlem ve Cvikově